Зарука́вное () — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина). Расположено на реке Басанка.

Население составляет 250 жителей (2006 год). Плотность населения — 239,45 чел/кв.км.

Создано немецкими колонистами в 1767 году.Называлось Грос Вердер.

Впервые упоминается в 1919 году.

Село Зарукавное находится примерно в 15 км к югу от центра города Бахмач. Средняя высота населённого пункта — 143 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Зарукавное на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бахмачского района